Mersmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Mersmann (* 1931), deutscher Verfahrenstechniker
 Alfons Mersmann (Geistlicher) (1905–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Birgit Mersmann (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin
 Christian Mersmann (* 1952), deutscher Agronom

 Hans Mersmann (1891–1971), deutscher Musikwissenschaftler

 Teresa Mersmann (* 1990), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Wiltrud Topić-Mersmann (1919–2022), österreichische Kunsthistorikerin 
 Wolfgang Mersmann (1902–1973), deutscher Jurist, Präsident des Bundesfinanzhofs

Siehe auch:
 Meersmann